Аболмасово — назва населених пунктів:

Росія 
 Аболмасово — село в Урицькому районі Орловської області
 Аболмасово — село в Хотинецькому районі Орловської області